Санта Аделаида има више значења:

 Санта Аделаида (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Санта Аделаида (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Санта Аделаида (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Аделаида, Санта Еустолија (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Санта Аделаида (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Аделаида, Гвадалупе Оливарес (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Аделаида, Ерменехилдо де ла Круз (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Аделаида, Лас Ескинас (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Аделаида, Франсиско Виљареал (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Аделаида (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Аделаида (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Аделаида (Сан Рафаел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику